Lavaur est un nom propre français et occitan qui peut faire référence à :

Toponyme 
Lavaur est un toponyme occcitan formé sur vaur, variante de vabre, du gaulois wabero, « ravin », qui signifie « le ravin »,
 Lavaur (Dordogne), commune française de la Dordogne.
 Lavaur (Tarn), commune française du Tarn.
 Canton de Lavaur
 District de Lavaur

Patronyme 

 Guy de Lavaur (1903-1986), spéléologue français, pionnier de la plongée souterraine ;
 Jean Lavaur (-), dramaturge et chansonnier français.

Pseudonyme 

 Pierre Lavaur, pseudonyme de Henri Gibert (1865-1943), écrivain français.

Voir aussi 

Concernant Lavaur (Tarn) :
 Ancien diocèse de Lavaur
 Liste des évêques de Lavaur

Références 

Homonymie
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Toponymie occitane
Patronyme occitan